Forkortelsen EDR har flere betydninger:
 Enhanced Data Rate - en Bluetooth-funktion
 Experimenterende Danske Radioamatører - dansk radioamatørforening
 Event Data Recorder
 European Drawer Rack - del af Columbusmodulet koblet til Den Internationale Rumstation.